2 miejscowości w Polsce: 
 Perkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Perkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt